Adoption kan syfta på:

 Adoption – en överenskommelse att en eller två personer adopterar en tredje person
 Adoption (marknadsföring) – en process inom marknadsföringen som beskriver de mentala steg som kunden går igenom från att den blir medveten om en ny produkt till att den köper produkten
 Adoption i Sverige –  en juridisk fråga för heterosexuella par sedan 1917, även om adoptioner förekom under skilda förhållanden redan tidigare
 Adoptionscentrum – Sveriges största förmedlare av internationella adoptioner
 Samkönad adoption – Sveriges största förmedlare av internationella adoptioner

Se även
 Adoptianism – inom kristologin uppfattningen att Kristus från början var enbart människa men "adopterades" som Guds son genom dopet i Jordan
 Adaption (olika betydelser) – flera